

Patronyme 

Par ordre alphabétique :
 André Méric (1913-1993), homme politique français ;
 Clément Méric
 Affaire Clément Méric
 Clément Méric, journaliste présentateur ;
 Edouard-Jean Méric (1901-1973), général français ;
 Fernand Méric (1920-2005), dirigeant sportif français ;
 Jean-Baptiste-Olivier-Placide de Méric de Montgazin
 Jean-François Méric (1756-1816), homme politique français ;
 Jean-Paul Méric (1943), ingénieur français ;
 Joseph-Élie Méric, ecclésiastique français ;
 Maurice Méric (1926-2006), militaire français ;
 René Méric (1895-1952), industriel et homme politique français ;
 Victor Méric (1876-1933), militant politique français.

  (1888-1960), général français.

Prénom 
 
 Méric Casaubon (1599 - 1671), auteur britannique.

Autre 

 Le domaine de Méric, appartenant à la ville de Montpellier, ancienne propriété familiale du peintre Frédéric Bazille (1841-1870)

Notes et références